Die Baseball-Bundesliga 1994 war die 11. Saison der Baseball-Bundesliga. Die Mannheim Tornados konnten ihren insgesamt 10. Deutschen Meistertitel erringen, den neunten seit Einführung der Baseball-Bundesliga.



Reguläre Saison 
Die acht Mannschaften einer Staffel spielten jeweils viermal gegeneinander, sodass die Mannschaften insgesamt 28 Spiele in der regulären Saison absolvierten. Somit wurde die Anzahl der Aufeinandertreffen in der regulären Saison im Vergleich zum Vorjahr von drei auf vier erhöht.

1. Bundesliga Nord 
Für die im Vorjahr abgestiegenen Holzwickede Joboxers und Hamburg Skeezicks rückten die Stade Mustangs sowie die St. Pauli Knights in die Bundesliga Nord auf.

Die Stade Mustangs stiegen am Ende der Saison mit 7 Siegen aus 28 Spielen als Tabellenletzter direkt wieder ab, begleitet wurden sie von den Hamburg Marines.

Tabelle:

1. Bundesliga Süd 

Neu aufgestiegen in der Baseball-Bundesliga Süd 1994 waren die Leonberg Lobsters, die mit einem dritten Platz gleich auf Anhieb die Play-Offs erreichen konnten, sowie die Kapellen Turtles.
Mit nur einer Niederlage konnten die Mannheim Tornados sich den Titel in der Bundesliga Süd sichern, absteigen mussten die München Brewers und die Zülpich Eagles.

Tabelle:

Play-offs 
In den Play-offs traten die jeweils vier besten Mannschaften der Bundesligen Nord und Süd über Kreuz anhand der Platzierungen am Ende der regulären Saison an. Das Finale wurde dabei im Gegensatz zum Vorjahr wie die Spiele im Viertel- und Halbfinale im Best-of-Three-Modus ausgetragen. Die Mannheim Tornados konnten sich schließlich mit 16:9 im letzten Finalspiel durchsetzen und somit ihren Vorjahrestitel verteidigen.

Weblinks 
 http://www.baseball-softball.de/bundesliga/index.php?id=00000546 – Deutsche Baseball-Bundesliga 1994 (Archiv des DBV)

1994
Baseball 1994